Elda – comune spagnolo
 Elda – nome proprio di persona femminile
 Elda – opera di Alfredo Catalani del 1880